IV liga polska w piłce nożnej w sezonie 2002/2003 podzielona była na 19 grup (po jednej w 13 województwach, po dwie w 3 województwach). Zwycięzcy w województwach awansowali bezpośrednio do III ligi. W województwach, gdzie były dwie grupy o awansie decydował baraż między zwycięzcami grup.

IV liga, grupa: dolnośląska 

||rowspan=13|

IV liga, grupa: kujawsko-pomorska 

||rowspan=11|

IV liga, grupa: lubelska 

||rowspan=10|

IV liga, grupa: lubuska

Tabela 

||rowspan=13|

Baraże o utrzymanie 
Po zakończeniu sezonu rozegrano baraże o utrzymanie pomiędzy zespołami z miejsc 15-16 IV ligi oraz wicemistrzami z 2 grup klasy okręgowej w woj. lubuskim.Zwycięzca: Uran TrzebiczZwycięzca: Czarni Jelenin

IV liga, grupa: łódzka 

Rozgrywki IV ligi grupy łódzkiej w sezonie 2002/2003 rozpoczęły się 10 sierpnia 2002, a zakończyły się 14 czerwca 2003. Pogoń Zduńska Wola, zwycięzca ligi awansował do III ligi grupy 1 (Warmia i Mazury, Podlasie, Łódzkie, Mazowsze). Ostatnie trzy zespoły spadły do Ligi okręgowej. Były to: Start Brzeziny, Mazovia Rawa Mazowiecka i Start Łódź.

Tabela 

||rowspan=14|

Najlepsi strzelcy 
 35 goli – Grzegorz Piechna (Ceramika Paradyż),
 19 goli – Kosuń (Pogoń Zduńska Wola),
 18 goli – Jarzębowski (Pogoń Zduńska Wola),
 15 goli – Bernat (Start Brzeziny), Pietrzko (Widzew II Łódź 7, Włókniarz Konstantynów Łódzki 8),
 14 goli – Szpak (Sokół Aleksandrów Łódzki),
 13 goli – M.Janicki (Ekolog Wojsławice), Lebioda (Warta Działoszyn), Zasada (Ceramika Paradyż),
 12 goli – Hoderko (Start Łódź 6, Sokół Aleksandrów Łódzki 6), M.Łochowski (Ceramika II/Woy Bukowiec Opoczyński), Popko (Warta Działoszyn 5, LKS Gomunice 7), Wachowicz (Ceramika II/Woy Bukowiec Opoczyński),
 11 goli – Becalik (Pogoń Zduńska Wola), M.Koćmin (Ceramika Paradyż),
 10 goli – R.Koźlik (Bzura Ozorków), Surma (WKS Wieluń).

IV liga, grupa: małopolska zachód 

||rowspan=12|

IV liga, grupa: małopolska wschód 

||rowspan=12|

IV liga, grupa: mazowiecka 

Rozgrywki IV ligi grupy mazowieckiej w sezonie 2002/2003 rozpoczęły się 10 sierpnia 2002, a zakończyły się 14 czerwca 2003.

Tabela 

||rowspan=12|

Najlepsi strzelcy 
 20 goli – Krześniak (Radomiak Radom), Rosłaniec (Radomiak Radom), Wysocki (GKP Targówek),
 18 goli – Gregorczyk (Olimpia Warszawa),
 17 goli – Końko (KS Łomianki),
 16 goli – Rembowski (Nadnarwianka Pułtusk),
 15 goli – Kurmanowski (Olimpia Warszawa), Pyskło (Narew Ostrołęka), Romański (Korona Góra Kalwaria),
 14 goli – Sawicki (Legia II Warszawa), Szeląg (Pilica Białobrzegi),
 13 goli – Barzyński (Pogoń Siedlce), Dylewski (Legia II Warszawa), A.Kamiński (Narew Ostrołęka),
 12 goli – Florczuk (Pogoń Siedlce), Gędaj (Pilica Białobrzegi), Koza (Olimpia Warszawa), Marcińczak (Zryw Sobolew), Stańczuk (Dolcan Ząbki), Staszewski (RKS Ursus (Warszawa)),
 11 goli – Duliasz (Piast Piastów 7, Dolcan Ząbki 4), Taras (Olimpia Warszawa), Wiśniewski (ULKS Ciółkowo),
 10 goli – Paluchowski (KS Łomianki), Piorun (KS Łomianki), Salamon (Nadnarwianka Pułtusk), Tankiewicz (Dolcan Ząbki 5, Pogoń Grodzisk Mazowiecki 5).

IV liga, grupa: opolska 

||rowspan=3|

||rowspan=5|

||rowspan=5|

IV liga, grupa: podkarpacka 

||rowspan=14|

IV liga, grupa: podlaska 

||rowspan=12|

IV liga, grupa: pomorska

Tabela 

||rowspan=11|

Baraże o utrzymanie 
Po zakończeniu sezonu rozegrano baraże o utrzymanie pomiędzy zespołami z miejsc 14-16 IV ligi oraz wicemistrzami z 3 grup klasy okręgowej w woj. pomorskim.

Zwycięzca: Wisła Tczew

Zwycięzca: Sparta Sycewice

Zwycięzca: Powiśle Dzierzgoń

IV liga, grupa: śląska I 

||rowspan=11|

IV liga, grupa: śląska II 

||rowspan=11|

IV liga, grupa: świętokrzyska 

||rowspan=13|

IV liga, grupa: warmińsko-mazurska 

||rowspan=15|

IV liga, grupa: wielkopolska południowa 

||rowspan=12|

IV liga, grupa: wielkopolska północna 

||rowspan=12|

||rowspan=1|

IV liga, grupa: zachodniopomorska 

||rowspan=12|

Baraże o III ligę 
Udział biorą mistrzowie grup: małopolskich, górnośląskich i wielkopolskich. Zwycięzca dwumeczu awansuje do III ligi.

Małopolska 
 Wisła II Kraków  – BKS Bochnia  1:0
 BKS Bochnia – Wisła II Kraków  1:1

Wisła II Kraków awansowała do III ligi, grupy IV.

Górny Śląsk 
 Przyszłość Rogów  – Walka Zabrze  0:0
 Walka Zabrze – Przyszłość Rogów  2:0

Walka Zabrze awansowała do III ligi, grupy III.

Wielkopolska 
 Astra Krotoszyn – Mieszko Gniezno  1:2
 Mieszko Gniezno – Astra Krotoszyn  3:1

Mieszko Gniezno awansował do III ligi, grupy II.

Przypisy 

Czwarty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w polskim sporcie
2003 w polskim sporcie